Utrecht – città dei Paesi Bassi
 Utrecht – provincia dei Paesi Bassi
 Utrecht – centro abitato del Sudafrica
 Principato vescovile di Utrecht – principato del Sacro Romano Impero
 Signoria di Utrecht – signoria del Sacro Romano Impero e, successivamente, provincia della Repubblica delle Sette Province Unite